Scott Walker (1943-2019) – cantante statunitense
 Scott Walker (1967) – politico statunitense
 Scott Walker (1971) – regista neozelandese
 Scott Walker (1973) – hockeista su ghiaccio canadese